Metapone enigmatica — род термитофильных мелких муравьёв рода Metapone (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae.

Распространение 
Папуа Новая Гвинея, Eastern Highlands: Aiyura.

Описание 
Мелкие коренастые муравьи буровато-чёрного цвета (ноги светлее). Отличаются широким клипеусом, субпрямоугольным широким субпетиолярным выступом и размерами (самки до 8 мм). Скапус усиков короткий, вытянутой прямоугольной голова вытянутая прямоугольная, лапки с толстыми бёдрами, петиоль и постпетиоль утолщённые.

Систематика 
Вид был впервые описан в 2016 году мирмекологами Робертом Тейлором (Australian National University, Канберра, Австралия) и Гари Альпертом (Музей сравнительной зоологии, Гарвардский университет, Кембридж, США) по материалам из Новой Гвинеи. Своими морфологическими особенностями и окраской выделяется среди прочих видов Metapone.

Примечания

Литература 
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1-370.
 Gregg R.E. (1958). Two new species of Metapone from Madagascar (Hymenoptera: Formicidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 60: 111—121.
 Wheeler, W.M. (1919). The ants of the genus Metapone Forel. Annals of the Entomological Society of America. 12(3): 173—191.

Ссылки 
 
Мирмицины
Насекомые Азии
Животные, описанные в 2016 году
Эндемики Новой Гвинеи